Corycaeus aucklandicus – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1895 roku przez nowozelandzkiego zoologa Augustina Krämera.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1895 roku